Dietrichstein může znamenat:
 Ditrichštejnové, rakouský šlechtický rod 
 Hugo Alfons Dietrichstein (1858–1920), rakouský šlechtic z rodu Mensdorf-Pouilly, který převzal jméno vymřelého rodu Ditrichštejnů; generál, diplomat a dvořan